Tribus (lat.: (Stadt-)Bezirk) bezeichnet:

 Tribus (Rom), einen Wahlbezirk im Römischen Reich
 Tribus (Biologie), in der Biologie eine zwischen Gattung und Unterfamilie gelegene Rangstufe der klassischen Systematik
 Tribus, seit 1951 erscheinendes Jahrbuch des Linden-Museums, Stuttgart

 Tribus der Familienname folgender Personen:

 Andrea Christine Tribus (* 1990), Mitglied des italienischen Snowboard-Weltcupteams
 Arnold Tribus (* 1952), deutschsprachiger italienischer Journalist und Politiker aus Südtirol
 Helmut Tribus (1927–2020), österreichischer Schriftsteller, Übersetzer und Pädagoge
 Karl Tribus (* 1914), italienisch-deutscher SS-Angehöriger und Kriegsverbrecher (Südtirol)
 Max Tribus (1900–1983), österreichischer Regisseur und Dramatiker

Siehe auch: